Schartamiqasch (hebr. שרתמיקש; auch Šartamicaš oder Šortmeqaš) ist der romanische Beiname der jüdischen Familie Ibn Muhajir aus Sevilla. Bedeutende Familienmitglieder waren:

 Abraham ben Meir ibn Schartamiqasch (11./12. Jahrhundert), Leiter der jüdischen Gemeinde Saragossas
 Joseph ben Meir ibn Schartamiqasch (11./12. Jahrhundert), Dichter, Bruder von Abraham ben Meir
 Ohev ben Meir ibn Schartamiqasch (spätes 11./frühes 12. Jahrhundert), Dichter, Bruder von Abraham ben Meir
 Abu Sulaiman ibn Schartamiqasch, Dichter
 Jitzchaq ibn Schartamiqasch, Politiker